«Земляки» — художественный фильм, драма режиссёра Валентина Виноградова, по мотивам повести Василия Шукшина «Брат мой…»

Сюжет 
Иван Громов получает телеграмму о том, что его отец при смерти. Он возвращается из города, где прожил много лет, в родную деревню. На похороны Иван не успевает и приезжает в опустевший родной дом. Ивана встречает младший брат Семён, который рассказывает ему о своей жизни и том, что давно и безнадёжно влюблён в соседку Валентину. Красавица гонит прочь всех ухажёров, но ей неожиданно приглянулся горожанин, между Валентиной и Иваном возникает любовная связь. В деревне это невозможно скрыть от окружающих — женщина становится виновницей ссоры братьев.

В ролях 
 Михаил Глузский — дед Миколы
 Борис Кудрявцев — отец Миколы
 Сергей Никоненко — Семён Громов Владимир Заманский — секретарь райкома Михаил Кокшенов — Микола Галина Ненашева — Валентина Ковалёва Леонид Неведомский — Иван Громов Елена Вольская — буфетчица Леонид Иудов — отец Вали Геннадий Юхтин — Девятов Анатолий Соловьёв
 Александра Денисова — бабка''
 Любовь Калюжная
 Елена Кузьмина
 Юрий Крюков

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Валентин Виноградов
 Сценарист: Василий Шукшин, Валентин Виноградов
 Оператор: Роман Веселер
 Композитор: Владимир Комаров
 Художник: Ирина Шретер

Ссылки 

Фильмы СССР 1974 года
Экранизации произведений Василия Шукшина
Фильмы Валентина Виноградова
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы-драмы СССР